Toter Punkt steht für:

 Gewinnschwelle oder Break-Even-Punkt, der Punkt, bei dem ein Unternehmen weder Gewinn noch Verlust erzielt, wird auch gelegentlich als Toter Punkt bezeichnet
 Tote Stellung, eine Stellung beim Schachspiel, in der beide Spieler selbst bei schlechtestem Gegenspiel keine Möglichkeit mehr haben, den Gegner mattzusetzen
 Toter Punkt (Genealogie), bezeichnet in der Genealogie den Punkt, vor dem kaum Vorfahren zu finden sind
 Totpunkt, in der Mechanik ein Begriff für blockierende Kräfte